Diethylanilin (kurz DEA) ist der Name von verschiedenen isomeren chemischen Verbindungen, genauer von aromatischen Aminoverbindungen bzw. Anilinderivaten, wobei sich die Aminogruppe am Ring befindet.

Bekannte Einzelstoffe sind:
N,N-Diethylanilin
2,3-Diethylanilin
2,4-Diethylanilin
2,5-Diethylanilin
2,6-Diethylanilin
3,4-Diethylanilin
3,5-Diethylanilin